Le sommet de l'OTAN Bruxelles 1988 est le  sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant à Bruxelles, en Belgique, les 2 et , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

1988
1988 en Belgique
Mars 1988